Wiśniowa (gemeente in powiat Myślenicki)
 Wiśniowa (gemeente in powiat Strzyżowski)
 Wiśniowa (Klein-Polen)
 Wiśniowa (powiat Strzyżowski)